Evan Williams puede referirse a:

Personas
Deportistas
Evan Williams (fútbol americano) (1889-1946), deportista estadounidense.
Evan Williams (rugby) (1906-1976), futbolista de la liga de rugby. 
Evan Williams (jinete) (1912-2001), jinete y entrenador galés.
Evan Williams (futbolista), portero de fútbol escocés.

Artistas
Evan Williams (tenor) (1867-1918), cantante estadounidense.
Evan Williams (actor), actor canadiense.
Evan Williams (bailarín), bailarín de ballet británico.

Empresarios
Evan Williams (blogger) (1972-), empresario estadounidense.
Evan Williams (político), político australiano.

Otros
Evan Williams (whisky) (1783-), marca de bourbon whisky estadounidense.